Oracle se može odnositi na:

 Orakl, baza podataka
 Dikamba, herbicid